Мирзаев — фамилия.

Известные носители 
 Мирзаев, Абдурахман Ильясович (pод. 1968) — заслуженный тренер России по вольной борьбе.
 Мирзаев, Арсен Магомедович (pод. 1960) — российский поэт, литературовед.
 Мирзаев, Даврон Бахтиёрович (pод. 1989) — узбекский и российский футболист.
 Мирзаев, Зоир Тоирович (род. 1968) — заместитель премьер-министра и министр cельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.
 Мирзаев, Махмуд Мирзаевич (1924—2000) — учёный в области виноградарства и садоводства, академик ВАСХНИЛ.
 Мирзаев, Мурад Тельман оглы (1976—2016) — азербайджанский военнослужащий, Национальный герой Азербайджана.
 Мирзаев, Расул Рабаданович (род. 1986) — чемпион мира по смешанным единоборствам.
 Мирзаев, Рустам-бек (1840—1920) — российский и азербайджанский военный деятель.
 Мирзаев, Сардор (род. 1991) — узбекистанский футболист.
 Мирзаев, Султан Бетерович (род. 1964) — российский религиозный деятель и религиовед, специалист по суфизму Северного Кавказа.
 Мирзаев, Тахир — председатель Военного суда Узбекистана (1993—2006).
 Мирзаев, Теймур Ибрагим оглы (1936—2021) — своетский азербайджанский музыкант, солист ансамбля «Гая». Народный артист Азербайджана. 
 Мирзаев, Тишабай — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Мирзаев, Тохир (род. 1976) — киргизский футболист.
 Мирзаев, Тохтасин (1913—1943) — пехотинец, Герой Советского Союза.
 Мирзаев, Туран (род. 1979) — азербайджанский тяжелоатлет.
 Мирзаев, Тургун (1906—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Мирзаев, Хикмет Иззет оглы — азербайджанский военный деятель, генерал-майор, командующий Силами специального назначения Азербайджана.
 Мирзаев, Шахверды Алавердиевич (1929—?) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Ага-Мирзаев, Мухтар Кардашханович (1935—2000) — узбекский и советский актёр и режиссёр.

Примечания